marie & the redCat war eine deutsche Popband.

Geschichte
Zur Band gehörten Sängerin Marie Neumann, Gitarrist Wolfgang Morenz, Schlagzeuger Sebastian Rotard, Bassist Johann Seifert und Keyboardspieler Florian Donaubauer. Gegründet 2008 an der Popakademie Baden-Württemberg, veröffentlichte die Gruppe im Sommer 2010 ihre erste EP Golden Cage. 2010 nahm die Gruppe am PopCamp des Deutschen Musikrats teil. Im November 2010 traten sie im Vorprogramm der Söhne Mannheims auf. 

Nach einer weiteren EP Little Notes (27. April 2012) und der Single Beautiful Day (24. August 2012) erschien am 14. September 2012 ihr Debütalbum Home. Es folgte am 19. April 2013 die Single The One. 
Am Maxim Gorki Theater Berlin wirkt die Band seit März 2012 im Stück Zeit zu lieben, Zeit zu sterben mit.

Am 25. Oktober 2013 gab die Band auf ihrer offiziellen Website ihre Trennung bekannt.

Stil 
Laut Plattenlabel ist die Musik von marie & the redCat „warmer englischsprachiger Akustikpop“, laut Deutscher Musikrat „Akustik-Pop mit Einflüssen aus Folk, Soul und Blues“.

Diskografie 
Alben
 2012: Home

EPs
 2010: Golden Cage
 2012: Little Notes

Singles
 2012: Beautiful Day
 2013: The One

Einzelnachweise 

Deutsche Band
Popband